Rush megye (Indiana)
Rush megye (Kansas)